Wolowski bezeichnet

 einen polnischen Landkreis, siehe Powiat Wołowski

Wolowski ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt von Wolowski (1897–1985), deutscher Schauspieler
 Louis Wolowski (1810–1876), französischer Nationalökonom